Соревнования мужчин в плавании на 100 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 1992 года состоялись 28 июля в бассейне Водного комплекса Берната Пикорнелла.

Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1991 года и рекордсмен мира на этой дистанции 26-летний американец Мэтт Бионди неожиданно занял в финале пятое место (49,53), проплыв на 0,90 сек медленнее, чем 4 годами ранее на Играх в Сеуле и на 0,35 сек медленнее, чем на чемпионате мира 1991 года. Серебряный призёр чемпионата мира 1991 года швед  занял шестое место в финале (49,63).

Золото завоевал чемпион Европы 1991 года 20-летний россиянин Александр Попов, представлявший Объединённую команду, в финале он установил новый рекорд России (49,02). Для Попова эта медаль первой в карьере на Олимпийских играх. 19-летний бразилец Густаво Боржес установил в финале новый рекорд Южной Америки (49,43) и занял второе место. Француз Стефан Карон стал бронзовым призёром, как и 4 года назад на Играх в Сеуле.

Попов, который показал лучшее время в предварительных заплывах (49,29), шёл в финале только шестым после первых 50 метров, но последние 50 метров Александр проплыл за 24,99 сек (первым в истории быстрее 25 секунд на второй половине дистанции 100 метров) и уверенно занял первое место. Изначально табло показало, что второе место занял Карон, а Боржес был только восьмым с результатом 1:02 из-за сбоя в технике. Судьи пересмотрели заплыв и определили, что время Боржеса — 49,53, что отправляло его на 4-е место, которое он делил с Бионди. Однако затем судьи осознали, что смотрели заплыв Бионди и ещё раз уточнили время Боржеса (49,43), что означало серебряную награду для молодого бразильца. Бионди лидировал после первых 50 метров (23,25 сек, на 0,05 сек хуже графика мирового рекорда), продолжал удерживать первое место за 25 метров до финиша, но неудачно проплыл заключительные метры и не попал в призёры.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1992 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы 

В финал A выходят спортсмены (Q), показавшие 8 лучших результатов, в финал B выходят спортсмены (q), занявшие места с 9-го по 16-е.

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты заплывов на сайте sports-reference  
 Alexander Popov Wins Men's 50M and 100M Freestyle Gold - Barcelona 1992 Olympics  — Официальный канал МОК на YouTube

Вольный стиль 100